

Аффольтерн — округ в кантоні Цюрих
 Аффольтерн-ам-Альбіс — місто в кантоні Цюрих, адміністративний центр округу Аффольтерн
 Аффольтерн-ім-Емменталь — громада в кантоні Берн